Köpmangatan kan avse:

Köpmangatan, Eskilstuna
Köpmangatan, Stockholm
Köpmangatan, Södertälje
Köpmangatan, Örebro